Francja:
 Courgenay – gmina

Szwajcaria:
 Courgenay – gmina w kantonie Jura, w okręgu Porrentruy

Osoby:
 Gilberte de Courgenay – szwajcarska kelnerka